XLU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Léo (Burkina Faso)
 xlu – codice ISO 639-3 della lingua luvia cuneiforme